Strogoff ist der Familienname folgender Person:
 Larissa Strogoff (* 1974), deutsche Volksmusik- und Chansonsängerin

Strogoff steht  für:
 Michael Strogoff, Hauptfigur im Roman Der Kurier des Zaren von Jules Verne, mehrmals verfilmt unter den Titeln: